Angelo Ottani (1936) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Bernardo Ottani (Bernardino Ottani) (1736-1827) – musicista e compositore italiano
 Gaetano Ottani (1720/24-1801) – pittore e tenore italiano
 Gerardo Ottani (1909-1993) – calciatore italiano
 Raffaele Ottani (1886-1978) – politico italiano
 Anna Ottani Cavina – storica dell'arte